O'Reilly Auto Parts 500  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 334 varv (501 miles 806,281 km) på den 1,5 långa ovalbanan Texas Motor Speedway i Fort Worth i Texas i USA. Loppet har körts årligen sedan 1997 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen körs på Texas Motor Speedway, det andra är Autotrader Echopark Automotive 500.

Tidigare namn 
 Interstate Batteries 500 (1997)
 Texas 500 (1998)
 Primestar 500 (1999)
 DirecTV 500 (2000)
 Harrah's 500 (2001)
 Samsung / RadioShack 500 (2002–2006)
 Samsung 500 (2007–2009)
 Samsung Mobile 500 (2010–2012)
 NRA 500 (2013)
 Duck Commander 500 (2014–2016)

Tidigare vinnare 

  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn. 
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet avslutades tidigt på söndagen efter ett nära två timmar långt regnavbrott.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Texas
Återkommande sportevenemang med premiär 1997